Светла́на Алексе́евна Рома́шина () — российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании. Семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы. Выступает в дуэте с Натальей Ищенко (в 2009—2012 и в 2015—2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013—2014 годах и с 2019 года), а также в соло и группе. Самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. В сборной России с 2005 года.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России (2005)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Орден Александра Невского (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).
 Орден Почёта (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеустремлённость.
 Орден Дружбы (2 августа 2009 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (19 июля 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани.
 «Серебряная лань» — лучший спортсмен года (Федерация спортивных журналистов России, 18 декабря 2013 года).

Факты 
 Умеет задерживать дыхание на 4,5 минуты.
 Посол чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года.
 Занимается парусным спортом, участница международных регат.
 Дочь Александра (род. 4 ноября 2017).
 В ноябре 2022 года стала участницей и впоследствии победительницей шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ3.

Примечания

Ссылки 
 Светлана Ромашина: Выход из тени — «МК», 17 сентября 2013 года

Синхронисты России
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы от Олимпийского комитета России
Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по синхронному плаванию
Чемпионы Европы по синхронному плаванию
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года